Гаджимурад Омаров:
 Омаров, Гаджимурад (род. 1994) — российский спортсмен, победитель командного чемпионата мира по версии «M-1».
 Омаров, Гаджимурад Гаджиевич (род. 1983) — российский армрестлер, чемпион мира и Европы.
 Омаров, Гаджимурад Заирбекович (род. 1962) — российский политик, депутат Государственной думы РФ 3-го созыва.
 Омаров, Гаджимурад Магомедович (род. 1999) — российский борец вольного стиля.
 Омаров, Гаджимурад Омарович (род. 1994) — азербайджанский борец вольного стиля.